Makino Sózó (1878–1929) japán filmrendező, producer
 Makino Sózó (1915–1987) olimpiai ezüst- és bronzérmes japán úszó